Karagheuz peut désigner :

 Hermine Karagheuz, actrice de thâtre française.
 Karaghiosis ou Karagheuz, personnage du théâtre d'ombres grec.